The Good Earth může být:

 The Good Earth (román) – román Pearl S. Buckové z roku 1931
 The Good Earth (album, Manfred Mann's Earth Band) – album skupiny Manfred Mann's Earth Band z roku 1974
 The Good Earth (album, The Feelies) – album skupiny The Feelies z roku 1986
 The Good Earth (skupina) – britská hudební skupina
 původní název filmu Dobrá země z roku 1937